Rosenthaler Straße steht für:
 Rosenthaler Straße (Berlin)
 Rosenthaler Straße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Großzschachwitz
 Rosenthaler Straße (Räckelwitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Räckelwitz

 Rosenthaler Straße, vormaliger Name einer Kärntner Landesstraße, siehe Rosental Straße (B 85), Landesstraße in Österreich